

Рязановська сільська рада — сільське поселення, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Рязановська сільська рада — сільське поселення, Стерлітамацький район, Башкортостан